BMS Dallara F188 — первый болид Формулы-1 команды Scuderia Italia, спроектированный под руководством Джанпаоло Даллары и построенный компанией Dallara для участия в чемпионате  года.

История

Результаты выступлений в гонках

Ссылки 
 Статистика машины на statsf1.com
 Статистика машины на wildsoft.motorsport.com

Шасси Dallara Формулы-1